La novia puede referirse a:

 La novia (1964), canción popular de Joaquín Prieto;
 La novia (1984), poemario de Joan-Jacme Delmas;
 La novia (1994), novela de Robert Lawrence Stine;
 La novia (1955), película dirigida por Alberto D'Aversa;
 La novia (1961), película dirigida por Ernesto Arancibia;
 La novia (2015), película dirigida por Paula Ortiz;
La novia (2017), película dirigida por Svyatoslav Podgayevsky;
 La novia, personaje ficticio protagonista de la serie de películas Kill Bill e interpretado por Uma Thurman. 
 Embalse de La Novia, embalse de la cuenca hidrográfica del río Segura, España.